Schneider Wibbel ist der Titel folgender Werke:

 Schneider Wibbel, Theaterstück von Hans Müller-Schlösser (1913)
 Schneider Wibbel (Oper), Heitere Oper von Mark Lothar (1938)

Filme: 
 Schneider Wibbel (1920), Stummfilm von Manfred Noa
 Schneider Wibbel (1931), Film von Paul Henckels
 Schneider Wibbel (1939), Film von Viktor de Kowa
 Schneider Wibbel (1954), Fernsehfilm von Fritz Andelfinger
 Schneider Wibbel, Alternativtitel von Das Sonntagskind (1956)
 Schneider Wibbel (1959, BRD), Film von Peter Hamel
 Schneider Wibbel (1959, DDR), Film von Jupp Stauder

 Schneider Wibbel (1980), Fernsehübertragung von Wolf Rahtjen